Laia è un personaggio principale nel manga Kimba, il leone bianco.

Personaggio

Gioventù
I genitori di Laia morirono quando lei ebbe quasi sei mesi. Così decise di stabilirsi sul Monte Eva con suo zio Marochi. Per farlo deve passare dalla giungla di Kimba, dove se ne innamora. Da quel giorno, Laia lo va a trovare ogni volta, fino a quando non si stabilisce lì, nonostante le prime sgridate dello zio ottuso.

Età adulta
Il nome del personaggio fu tradotto in seguito in "Lia". Lia si è sposata con Kimba ed è diventata la moglie del re della giungla. Dopo una giornata di sofferenza nel deserto, Kimba decide che vuole avere dei cuccioli. Così, poco dopo, nascono Lune e Rukyo. Ma Kimba è troppo esigente nei confronti del cucciolo, e Lia lo sgrida dietro, ferendolo gravemente.

Comportamento
Lia non ha mai preteso niente, non è mai stata esigente. Insieme a Kimba, sono stati la coppia di governanti più felice che si sia potuta immaginare.

Nella 2ª serie
Purtroppo, a causa della peste animale, Lia si ammala e Baffone la assiste. Al momento, però, la cura non sembra avere effetto e Kimba, fuori di sé, rompe con una zampata la siringa che teneva in mano il Prof.. Nonostante ciò, Lia si risveglia.

Nel film 
Anche nel film si ammala, ma per prima, e, non conoscendo nessuna cura, gli animali l'abbandonano, a malincuore, al suo destino, e Lia muore.

Diverso doppiaggio

Laia/Lia
Non si sa come abbiano trasformato Laia in Lia. Secondo alcuni, si sarebbe addirittura dovuta chiamare Luna.

Kitty
Nel doppiaggio di Antonella Rendina e Franco Latini viene chiamata Kitty.

Voci correlate
 Kimba, il leone bianco

Personaggi di Kimba, il leone bianco
Leoni immaginari